Малко след като Сагата Междузвездни войни печели популяност по кино екраните в цял свят, компании като Lucas ArtS решават да предложат на хилядите фенове по цял свят поредица от компютърни игри на тема Star Wars. Ето и няколко от най-популярните:

Star Wars®: The Force Unleashed 2

Monkey Island® 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge®

The Secret of Monkey Island®: Special Edition

LEGO® Indiana Jones 2™: The Adventure Continues

Star Wars® The Clone Wars™: Republic Heroes™

Star Wars™: The Old Republic™

Star Wars Best of PC

Star Wars Galactic Battlegrounds™

Star Wars Galactic Battlegrounds™: Clone Campaigns™

Star Wars Battlefront™

Star Wars: Battlefront II

Star Wars Demolition®

Star Wars Empire At War™

Star Wars Galaxies®: An Empire Divided®

Star Wars Galaxies®: Episode III Rage of the Wookiees

Star Wars Galaxies®: Jump to Lightspeed™

Star Wars Republic Commando™

Star Wars Starfighter™

Star Wars® Jedi Knight: Dark Forces® II

Star Wars® Rebellion®

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars® Jedi Knight®: Jedi Academy™

Star Wars® Knights of the Old Republic® II: The Sith Lords™

Star Wars® Racer™

Star Wars®: Yoda® Stories

Star Wars®: Battle For Naboo®

Star Wars®: Dark Forces®

Star Wars®: Episode I The Phantom Menace™

Star Wars®: Force Commander®

Star Wars®: Jedi Knight®: Mysteries of the Sith™

Star Wars®: Knights of the Old Republic™

Star Wars®: Rebel Assault®

Star Wars®: Rebel Assault® II – The Hidden Empire™

Star Wars®: Rogue Squadron®

Star Wars®: Shadows of the Empire®

Star Wars®: Super Return of the Jedi™

Star Wars®: TIE Fighter®

Star Wars®: TIE Fighter®: Defender of the Empire®

Star Wars®: X-Wing®

Star Wars®: X-Wing® Alliance™

Star Wars®: X-Wing® vs. TIE Fighter®

Star Wars®: X-Wing® vs. TIE Fighter®: Balance of Power Campaigns

Star Wars®: X-Wing®: B-Wing®

Star Wars®: X-Wing®: Imperial Pursuit®

Star Wars: Empire at War – Forces of Corruption

Afterlife®

Armed and Dangerous™

Ballblazer®

Ballblazer® Champions

Battlehawks 1942®

Do 335 Pfeil Tour Of Duty

Escape from Monkey Island®

Full Throttle®

Grim Fandango®

He-162 Volksjaeger Tour Of Duty

Indiana Jones® And His Desktop Adventures®

Indiana Jones® and The Fate of Atlantis™

Indiana Jones® and The Last Crusade™: The Action Game

Indiana Jones® and The Last Crusade™: The Graphic Adventure

Indiana Jones® and the Emperor's Tomb™

Indiana Jones® and the Infernal Machine®

LEGO® Indiana Jones: The Original Adventures

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

Loom®

Maniac Mansion®

Maniac Mansion® II: Day of the Tentacle®

Monkey Island® 2: LeChuck's Revenge®

Mortimer® and the Riddles of the Medallion™

Night Shift™

Outlaws®

P-38 Lightning Tour Of Duty

P-80 Shooting Star Tour Of Duty

PHM Pegasus™

Pipe Dream®

Rescue on Fractalus!®

Sam & Max Hit the Road®

Secret Weapons Over Normandy™

Secret Weapons of the Luftwaffe®

Star Wars Galaxies: Starter Kit

Star Wars Galaxies: The Total Experience

Star Wars Galaxies: The Complete Online Adventures

Star Wars Galaxies: Trials of Obi-Wan

Strike Fleet™

The Curse of Monkey Island®

The Dig®

The Secret of Monkey Island®

Their Finest Hour: The Battle Of Britain®

Thrillville: Off the Rails

Zak McKracken and the Alien Mindbenders®

Star Wars: The Old Republic

Източници 

Междузвездни войни
Междузвездни войни